La Allied Dunbar Premiership 1999/2000 è stato il 13º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

La squadra dei Leicester Tigers finì in cima alla classifica laureandosi per la quarta volta campione d'Inghilterra. Non era previsto un meccanismo di retrocessione automatica, ma un playoff tra l'ultima classificata della Premiership e la prima classificata della seconda divisione. Il Bedford fu retrocesso e il suo posto nella stagione successiva venne preso dalla neopromossa Rotherham.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Note

Collegamenti esterni 
  Risultati e classifica di English Premiership 1999-2000, da PremiershipRugby.com